Kim Clijsters, tenista profissional belga
Lei Clijsters, futebolista profissional belga, pai de Kim Clijsters
Desambiguação